Karsko ist der Name zweier Ortschaften in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 
 Karsko (Nowogródek Pomorski), deutsch Karzig, in der Gmina Nowogródek Pomorski
 Karsko (Przelewice), deutsch Schöningsburg, in der Gmina Przelewice 

Karsko ist der Familienname folgender Personen: 
 Igor Karsko  (* 1969), slowakischer Violinist